La nazionale di pallavolo maschile dell'Austria è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Austria ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Austria.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato europeo 2019.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

World League

European Golden League

European Silver League

Collegamenti esterni